Miejscowości w USA:
 McAdoo – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 McAdoo (ang. McAdoo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber